Nicolas Djebaïli, joueur français de rugby à XV (1980 -).
 Rachid Djebaili (1975-), footballeur algérien ;
 Salah Djebaïli (1937-1994), footballeur algérien.